Кралски грохот (1991) () е четвърто годишно pay-per-view събитие от поредицата Кралски грохот, продуцирано от Световната федерация по кеч (WWF). То се провежда на 19 януари 1991 г. в Маями, Флорида.

Обща информация 
Основното събитие е мачът Кралско меле през 1991 г., спечелен от Хълк Хоган, който последно елиминира Земетресението, за да спечели мача, което го прави първият многократен победител в Кралски грохот. Други мачове на ъндъркарда са Ултимейт Уориър срещу Сержант Слоутър за Световната титла в тежка категория на WWF, Тед Дибиаси и Върджил срещу Дъсти Роудс и Дъстин Роудс, Маунти срещу Коко Б. Уеър и Ориент Експрес с Мистър Фуджи срещу Рокерите.

Резултати

Елиминации в Кралското меле 
Нов участник влиза на всеки 2 минути

 Хълк Хоган става първият спечелил Кралски грохот два пъти.
 Рик Мартел поставя нов рекорд за най-дълго участие в мача от 52:17 мин.

Източници

Външни препратки 
 

Кралски грохот
Кеч турнири в Маями